Лаутер () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Бамберг. Подчиняется управлению Баунах. Население составляет 1135 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,76 км². Официальный код — 09 4 71 152.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии